Bitola (onder andere ook Manastır), stad in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.
Manastir (Bulgarije), dorp in Bulgarije.